Турция на зимних Олимпийских играх 2018 года была представлена как минимум 8 спортсменами в 2 видах спорта.

Состав сборной 

  Горнолыжный спорт
 Сердар Дениз
 Озлем Чарыкчыоглу

  Лыжные гонки
 Омер Айчичек
 Хамза Дурсун
 Айшенур Думан

  Прыжки с трамплина
 Фатих Арда Ипджиоглу

  Фигурное катание
 Альпер Учар
 Алиса Агафонова

Результаты соревнований

Коньковые виды спорта

Фигурное катание 

Большинство олимпийских лицензий на Игры 2018 года были распределены по результатам выступления спортсменов в рамках чемпионата мира 2017 года. По его итогам сборная Турции смогла завоевать одну лицензию в танцах на льду, что стало возможным благодаря 17-му месту Алисы Агафоновой и Альпера Учара.

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. При этом НОК для участия в Олимпийских играх мог выбрать только того спортсмена, который вошёл в топ-500 олимпийского рейтинга в своей дисциплине, и при этом имел определённое количество очков, согласно квалификационной таблице. Страны, не имеющие участников в числе 500 сильнейших спортсменов, могли претендовать только на квоты категории «B» в технических дисциплинах. По итогам квалификационного отбора сборная Турции завоевала 2 олимпийские лицензии категории «B».

Мужчины

Женщины

Лыжные гонки 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. Для получения олимпийской лицензии категории «A» спортсменам необходимо было набрать максимум 100 очков в дистанционном рейтинге FIS. При этом каждый НОК может заявить на Игры 1 мужчину и 1 женщины, если они выполнили квалификационный критерий «B», по которому они смогут принять участие в спринте и гонках на 10 км для женщин или 15 км для мужчин. По итогам квалификационного отбора сборная Турции завоевала 2 олимпийские лицензии категории «A» у мужчин и ещё одну категории «B» у женщин.

 Мужчины
 Дистанционные гонки

 Спринт

 Женщины
 Дистанционные гонки

Прыжки с трамплина 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. По итогам квалификационного отбора сборная Турции завоевала одну олимпийскую лицензию в мужских соревнованиях.

 Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Турции на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года
 Сборная Турции на сайте Olympedia.org
 Национальный олимпийский комитет Турции
 

Турция
Спорт в Турции в 2018 году